Fielhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Fielhauer (1937–1987), österreichischer Volkskundler
 Otto Fielhauer (1929–1994), österreichischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Vielhauer